Гиперсфе́ра (от  «сверх-» +  «шар») — гиперповерхность в -мерном евклидовом пространстве, образованная точками, равноудалёнными от заданной точки, называемой центром сферы.
 при  гиперсфера вырождается в две точки, равноудалённые от центра;
 при  она представляет собой окружность;
 при  гиперсфера является сферой.
 при  гиперсфера является 3-сферой.
 при  гиперсфера является 4-сферой.
…
 при  гиперсфера является 7-сферой. 7-сфера примечательна тем, что эта размерность первая, в которой существуют экзотические сферы, то есть многообразия, гомеоморфные стандартной 7-сфере, но не диффеоморфные.
Расстояние от центра гиперсферы до её поверхности называется радиусом гиперсферы.
Гиперсфера является -мерным подмногообразием в -мерном пространстве, все нормали к которому пересекаются в её центре.

Уравнения 
Гиперсфера радиуса  с центром в точке  задаётся как геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:

Гиперсферические координаты 
Как известно, полярные координаты описываются следующим образом:
 
 

а сферические координаты так:

n-мерный шар можно параметризовать следующим набором гиперсферических координат:

где  и .

Якобиан этого преобразования равен
 

В другом варианте,

где  и .

Якобиан в такой форме равен

Площадь и объём 

В -мерном евклидовом пространстве для гиперсферы размерности  её площадь поверхности  и объём , ограниченный ею (объём n-мерного шара), можно рассчитать по формулам:
 
 

где
 

а  — гамма-функция. Этому выражению можно придать другой вид:
 
 

Здесь  — двойной факториал.

Так как
 
 

то объёмы шаров удовлетворяют рекуррентному соотношению
 

а площади их поверхностей соотносятся как
 

Следующая таблица показывает, что единичные сфера и шар принимают экстремальный объём для  и , соответственно.

В строке «размерность» таблицы содержится размерность поверхности геометрической фигуры, а не размерность пространства, в котором она находится. Для -мерного шара размерность его «объёма» также равна , а размерность его «площади» — .

Отношение объёма -мерного шара  к объёму описанного вокруг него -куба  быстро уменьшается с ростом , быстрее, чем .

Топология гиперсферы 
В этом разделе под сферой  будем понимать n-мерную гиперсферу, под шаром  — n-мерный гипершар, то есть , .

 Сфера  гомеоморфна факторизации шара  по его границе.
 Шар  гомеоморфен факторизации .
 Сфера является клеточным пространством. Простейшее клеточное разбиение состоит из двух клеток, гомеоморфных  и . Оно получается напрямую из построения сферы как факторпространства замкнутого шара. Клеточное разбиение также можно построить по индукции, разбивая  вдоль экватора на две n-мерные клетки, гомеоморфные , и сферу , являющуюся их общей границей.

Примечания

См. также 
 Сфера Милнора
 Дикая сфера
 Расслоение Хопфа

Ссылки 
 Гиперсфера (проект d’Amateur). Программы моделирования аппроксимации четырёхмерной гиперсферы и меридианов 
 Тренажёр для развития воображения гиперсферы: кубик Рубика в 4 и более измерениях 

Многообразия
Евклидова геометрия
Многомерная евклидова геометрия